A designação de Bayer J Centauri se refere a:
 HD 116087

A designação de Bayer j Centauri se refere a:
 HD 102776